

Села:
 Михайлівці — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Михайлівці — Хмельницька область, Красилівський район.

Михайлівці () — місто, центр округу Михайлівці, Кошицький край.
 Михайлівці () — округ (район) в Кошицькому краї.